В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг, здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (фінал)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Діанне Фромгольтц (півфінал)

 Керрі Рід (півфінал)
 Біллі Джин Кінг (переможниця)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Крістін Шоу (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open